Турецкая Суперлига 2011/12 () — 54-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. Чемпионом стал клуб «Галатасарай», завоевав золото 18 раз в истории.

Участники

Турнирная таблица

Регулярный турнир 

Источник данных: soccerway.com

Турнир за звание чемпиона 

Источник данных: soccerway.com

Турнир за Лигу Европы 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Другие факты 
 Примечательно, что на 1-м этапе «Карабукспор» дома играл намного лучше (11 побед, 3 ничьи, 3 поражения), чем на выезде (2, 2, 13, соответственно), больше домашних побед одержали только «Фенербахче» (14) и «Галатасарай» (13).

Примечания 

Турция
2011/2012